Il existe en Italie plusieurs églises San Frediano (dédiées à Fridianus de Lucques) :
 Église San Frediano (Pise) 
  Église San Frediano in Cestello de Florence
 Basilique San Frediano de Lucques

Homonymie d'édifices religieux en italien